MJ poate fi:

 Ministerul Justiției
 Michael Jackson
 MJ Maillis, companie producătoare de ambalaje din Grecia
 Muntenegru, codul FIPS 10-4 al acestei țări